Il singolare del torneo di tennis Punta del Este Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Kris Goossens 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Kris Goossens (finale)
 Félix Mantilla (Campione)
 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Gastón Etlis (primo turno)

 Oliver Gross (quarti di finale)
 Luis Morejon (secondo turno)
 Oscar Martinez Dieguez (quarti di finale)
 Marcelo Charpentier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Punta del Este Challenger 1996